Wegmühle ist der Name folgender Orte:

 Wegmühle (Ering), Weiler der Gemeinde Ering, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

Wegmühle ist der Name folgender Bauwerke:

 Wegmühle (Bolligen), Mühle in Bolligen, Kanton Bern